Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2011 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 25 kwietnia do 1 maja 2011 w hali Megasport Arena w Moskwie. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 	

Początkowo mistrzostwa miały odbyć się w hali sportowej Yoyogi National Gymnasium w Tokio w dniach 21–27 marca, lecz ze względów bezpieczeństwa po trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii, Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) postanowiła odwołać mistrzostwa.

Złoty medal wśród solistów zdobył Kanadyjczyk Patrick Chan, zaś wśród solistek triumfowała Japonka Miki Andō. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli reprezentanci Niemiec Alona Sawczenko i Robin Szolkowy. W parach tanecznych triumfowali Amerykanie Meryl Davis i Charlie White.

Kwalifikacje 
Zawodnicy reprezentowali jedną z narodowości należących do Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej. Liczba zawodników wystawionych przez każdy z krajów do poszczególnych konkurencji, zależała od miejsc jakie zajęli ich reprezentanci na mistrzostwach świata 2010. Było to od 1 do 3 zawodników lub par.

Program zawodów 
 25 kwietnia – runda kwalifikacyjna solistów
 26 kwietnia – runda kwalifikacyjna par tanecznych i solistek
 27 kwietnia – uroczyste otwarcie zawodów, program krótki solistów, program krótki par sportowych
 28 kwietnia – program dowolny solistów, program dowolny par sportowych
 29 kwietnia – program krótki solistek, taniec krótki par tanecznych
 30 kwietnia – program dowolny solistek, taniec dowolny par tanecznych
 1 maja – gala

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Wzorem tańca krótkiego był Golden Waltz.

Przypisy

Bibliografia 
 

2011
2011 w łyżwiarstwie figurowym
2011 w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie